A doua generație a tabletei Nexus 7 dezvoltata de Google și Asus bazata pe sistemul de operare Android a fost lansat pe 26 iunie 2013.

Fața de a doua versiune (Nexus (versiunea 2012))) vine cu îmbunătățiri pe partea de hardware care includ un procesor 1.5 GHz quad-core Snapdragon S4 Pro, 2 GB memorie RAM, un display cu rezoluția de 1920×1200 (323 PPS), 2 camere (frontala: 1.2 MP, principala: 5 MP), difuzoare stereo, sistem de încărcare inductiv Qi.

Caracteristici

Software
Ca toate modelele lansate sub brandul Nexus Nexus 7 (ediția 2013) va avea preinstalat sistemul de operare Android.

Modele

Google
Tablete